Hôtel de ville – w języku francuskim ratusz, np.
 Hôtel de ville de Paris – ratusz w Paryżu,
 Hôtel de ville de Lyon – ratusz w Lyonie,
 Hôtel de ville de Bruxelles – ratusz w Brukseli.
Nazwę tę noszą również dwie stacje metra w Paryżu:
 Hôtel de Ville,
 Hôtel de Ville - Louis Pradel.